est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des Stokesosauridae (famille non connue en PBDB) ayant vécu au cours du Crétacé inférieur. Son fossile a été découvert dans la formation du Wessex au sein du Wealdien sur la côte sud-ouest de l'île de Wight en Angleterre ; il est 
daté entre le Valanginien et le Barrémien, il y a environ entre  (millions d'années).

Ce genre est classé parmi les Tyrannosauroidea, un groupe qui fait partie des Coelurosauria. La seule espèce connue rattachée à ce genre est . Elle est connue par un squelette conservé à 40 %, composé d'un crâne et d'éléments du squelette axial et appendiculaire, provenant d'un individu juvénile ou subadulte. Le fossile reposait dans un lit argileux contenant des débris végétaux. Il a été décrit par Hutt  en 2001.

Étymologie 
Le nom du genre Eotyrannus peut signifier aussi bien « le tyran ancien » que « le tyran de l'aurore » et l'épithète spécifique, lengi, rend hommage au collectionneur amateur de fossiles Gavin Leng qui a découvert le squelette en 1996.

Description 

Eotyrannus possède les caractères généraux de Tyrannosauroidea suivants :
 des dents prémaxillaires avec les bords en dents de scie et une coupe transversale en forme de D ;
 un tibia et des métatarses proportionnellement allongés.

Il possède également des caractères de Tyrannosauroidea anciens :
 des vertèbres cervicales allongées ;
 des membres antérieurs allongés et bien développés ;
 la surface dorsale du crâne non-décorée.

Ce théropode était un prédateur probable de dinosaures herbivores comme Hypsilophodon et Iguanodon.

Il pesait  et mesurait  de haut, pour 4 à 5 mètres de long et était, comme la plupart des Theropoda, un carnassier bipède capable de courir.

Phylogénie 
La découverte dEotyrannus corrobore la théorie selon laquelle les Tyrannosauroidea anciens étaient graciles avec des membres antérieurs allongés et des mains préhensiles à trois doigts. La taille relativement importante de cet individu traduit soit une évolution précoce du groupe vers des grandes tailles, ou un développement indépendant dEotyrannus. Le fait qu'il ait été trouvé en Europe remet en question l'origine présumée asiatique de ces animaux. Les autres genres, Stokesosaurus et Aviatyrannis, respectivement nord-américain et européen, plaident également pour une biogéographie plus complexe des Tyrannosauroidea.

Classification 
L'analyse phylogénétique des Tyrannosauroidea, réalisée en 2016 par Stephen Brusatte et Thomas Carr, montre la position dEotyrannus au sein de cette super-famille, en groupe frère dans un clade où il est associé aux genres Stokesosaurus et Juratyrant :

Cette phylogénie est différente de celle établie par Loewen  en 2013, où les genres Stokesosaurus et Juratyrant sont regroupés dans la famille des Proceratosauridae.

Une autre analyse alternative datant de 2014, par Porfiri , en fait un Megaraptora de la famille des Megaraptoridae, proche du genre type Megaraptor.

Dans une publication de mars 2020, il a été officiellement classé dans la famille des Stokesosauridae.

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Genre de cœlurosauriens non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Europe
Tyrannosauroidea
Taxon fossile décrit en 2001
Paléontologie en Angleterre